Saint-Laurent-des-Combes ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Laurent-des-Combes (Charente) im Département Charente
 Saint-Laurent-des-Combes (Gironde) im Département Gironde